De Volksvriend (Gemert), een onttakelde beltmolen in Gemert;
 De Volksvriend (Liessel), een beltmolen in Liessel